Малверн има више значења:
 Малверн (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Малверн (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Малверн (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Малверн (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Малверн (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Малверн (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк